Конова́лова — женская форма русской фамилии , а также — топоним.

Известные носительницы  Коновалова, Виолетта Емельяновна (род. 1927) — советский и украинский учёный-правовед.
 Коновалова, Галина Львовна (1916—2014) — советская и российская актриса.
 Коновалова, Генриэтта Александровна (род. 1932) — советская гимнастка, абсолютная чемпионка СССР (1953).
 Коновалова, Дарья Алексеевна (род. 1990) — российская топ-модель, ведущая и актриса.
 Коновалова, Екатерина Юрьевна (род. 1974) — российская телеведущая информационной программы «Вести-Москва» телеканала «Россия-1», актриса.
 Коновалова, Ирина Вадимовна (1933—2016) — советский и российский химик, профессор Казанского университета, заслуженный деятель науки РФ (2005).
 Коновалова, Ирина Геннадиевна (род. 1954) — российский историк-медиевист.
 Коновалова, Кира Геннадьевна (известна как: Певзнер, Керен; род. 1961) — израильская писательница, переводчица, педагог.
 Коновалова, Лилия Николаевна (1933—2015) — советская волейболистка.
 
 Коновалова, Мария Ивановна (род. 1974) — российская бегунья (длинные дистанции).
 
 Коновалова, Таисия Юрьевна (род. 1996) — российская волейболистка.
 Коновалова, Тамара Николаевна (род. 1943) — советский и российский государственный деятель, заместитель председателя Орловского областного совета.
 Коновалова, Татьяна Ивановна (1951—2005) — российский государственный деятель, член Совета Федерации.
 Коновалова, Юлия Владимировна (род. 1990) — российская тяжелоатлетка.

 Составные фамилии 
 Коновалова-Ковригина, Татьяна Владимировна (1915—2008) — советский и российский художник.

 Топонимы 

 Латвия 
 Коновалова — село в Кастулинской волости Аглонского края.

 Россия 
 Коновалова — деревня в Тайшетском районе Иркутской области.
 Коновалова — деревня в Куртамышском районе Курганской области.
 Коновалова — деревня в Красновишерском районе Пермского края.
 Коновалова — деревня в Талицком городском округе Свердловской области, упразднена в 1996 г.

 Украина 
 Коновалова — село в Васильевском районе Запорожской области.

См. также

Примечания